Bella Dodd, auteure ;
Charles-Harold Dodd (1884–1973), théologien et exégète britannique ;
Christopher Dodd, homme politique américain ;
Clement Seymour Dodd, producteur de musique jamaïcain ;
Deryl Dodd (1964-), chanteur country américain ;
Ed Dodd (1902-1991), auteur de bande dessinée américain ;

Hannah Dodd (1992-), sportive australienne ;
Hannah Dodd (1995-), actrice britannique ;
Jack Dodd (1922-2005), physicien néo-zélandais ;
Jason Dodd (1970-), footballeur anglais ;
Ken Dodd (1927-2018), humoriste de stand-up britannique ;
Marjorie Dodd, joueuse de tennis du début du XX Siècle ;
Maurice Dodd (1922-2005), dessinateur anglais de bandes dessinées ;
Mike Dodd, joueur américain de beach-volley ;
Moya Dodd (1965-), dirigeante australienne de football, avocate et ancienne joueuse internationale ;
Nicholas Dodd, orchestrateur et chef d'orchestre américain ;
Patricia Dodd (1948-), patineuse artistique britannique ;
Robert Dodd (1748-1815), peintre de marine britannique ;
 Tim Dodd (1985-), également connu sous le nom de The Everyday Astronaut, vulgarisateur scientifique, photographe et musicien américain ;
Travis Dodd, footballeur australien ;
William Dodd (1729-1777), écrivain britannique.

Voir aussi
Dodds

Patronyme anglais